Селище міського типу:
 Терни — Сумська область, Недригайлівський район
Села:
 Терни — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Терни — Донецька область, Краматорський район
 Терни — Полтавська область, Полтавський район
 Терни — Полтавська область, Лубенський район
 Терни — Харківська область, Куп'янський район

 Терни — колишнє селище Тернівського району міста Кривий Ріг, приєднано до міста 1969 року

Транспорт:
 Терни — автостанція на півночі Кривого Рогу
 Терни — вантажна залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 Терни — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці

Заказник:
 Терни — загальнозоологічний заказник на схід від селища Сосновий у Сватівському районі Луганської області